Douglas Campbell puede referirse a:

 Douglas Campbell (actor) (1922-2009), actor canadiense nacido en Escocia.
 Douglas Campbell (aviador) (1896–1990), as estadounidense de la Primera Guerra Mundial.